Токари — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 24 км на запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Входит в состав Манчажского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 153 человек.

Примечания

Ссылки 
 Токари//WikiMapia
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Токари
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Токари (Деревня)
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа